Gorra – frazione del comune di Finale Ligure, in provincia di Savona
 Egidio Gorra (1861-1918) – filologo, critico letterario e accademico italiano
 Melissa Gorra (1988) – ex fondista italiana